Otcasek ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Otcasek (* 1964), US-amerikanischer Musiker
 Eron Otcasek (* 1973), US-amerikanischer Schauspieler
 Richard Otcasek alias Ric Ocasek (1944–2019), US-amerikanischer Musiker und Musikproduzent